Bienal hace referencia a varios artículos:

Temporalidad
 Adjetivo con la cual se refiere a una periodicidad de dos años (bienio)

Arte
Bienal (artes)

Botánica
 Planta bienal
 Linum bienne o Lino bienal.